Rääntiö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rääntiö (ö i Kotka-Fredrikshamn), Kymmenedalen, 
 Rääntiö (ö, lat 60,50, long 27,77), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar